Del Monte (Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië
 Del Monte Airfield, een voormalig militair vliegveld in de Filipijnen
 Del Monte Foods, een Amerikaanse voedingsfabrikant
 Del Monte Forest, een kleine plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Fresh Del Monte Produce, een Amerikaanse voedingsfabrikant

Personen 
 Deodaat del Monte (1582-1644), Zuidelijk-Nederlands kunstenaar, architect en astronoom
 Francesco Maria Del Monte (1549-1627), Italiaans diplomaat en geestelijke